La sobrecàrrega mecànica és un tipus de fallada mecànica d'un producte molt comuna que ocorre de cop.

Es pot contrastar amb la fatiga, la deformació per fluència lenta, la fractura o la relaxació de tensions. La fallada pot tenir lloc o bé perquè el producte és més feble del que s'esperava davant d'una concentració de tensions, o bé perquè la càrrega aplicada és més elevada del previst i excedeix la resistència a tracció, resistència a tallant o la resistència a compressió de producte.

En anatomia patològica, la sobrecàrrega mecànica pot conduir en l'humà (o altres animals) a modificacions reversibles o irreversibles, segons la gravetat de la sobrecàrrega i la capacitat de recuperació del teixit afectat (muscle, os, epidermis, tendó, etc.). La inflamació i la dolor són uns dels símptomes possibles de sobrecàrrega. La sobrecàrrega pot ser de tipus crònica (per exemple per sobrepès, esport, petites sobrecàrregues repetives) o aguda (un únic excès traumàtic, per exemple en aixecar un objecte masa pesat).

Exemples 
Un exemple poden ser components que fallen en un accident de trànsit, en un accident ferroviari o en un accident aeri a causa de la càrrega per impacte. El problema del pèrit o investigador és determinar quines fallades han estat causades per l'accident, i quines poden haver-lo causat.

Bibliografia 
 Strength of Materials, 3rd edition, Krieger Publishing Company, 1976, by Timoshenko S., (en anglès)
 Forensic Materials Engineering: Case Studies. Peter Rhys Lewis, Colin Gagg, Ken Reynolds, CRC Press (2004) (en anglès)

Vegeu també 
 Anàlisi de tensions
 Enginyeria estructural

Referències 
Fallada